Гоайнш () — португальська власна назва.

Топоніми

Гоайнш (Амареш) — парафія.
 Гоайнш (Віла-Верде) — парафія.